Andrea Occhipinti – attore e produttore cinematografico italiano
Antonino Occhipinti – politico italiano
Carmelo Occhipinti – storico dell'arte e critico d'arte italiano
Gianbattista Occhipinti Scopetta – francescano italiano
Gianfranco Occhipinti – politico italiano, figlio di Antonino
Leonardo Occhipinti – calciatore italiano
Maria Occhipinti – anarchica e scrittrice italiana
Marino Occhipinti – componente della Banda della Uno bianca
Mario Occhipinti – politico e medico italiano
Paolo Occhipinti noto come John Foster – cantante e giornalista italiano
Alessio Occhipinti nuotatore di fondo italiano